Jacques Duquesne ist der Name von

* Jacques Duquesne (Schriftsteller) (* 1930), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jacques Duquesne (Fußballspieler) (* 1940), belgischer Fußballtorhüter

 Figur aus dem Marvel Comics